Creysse ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Creysse (Dordogne) im Département Dordogne
 Creysse (Lot) im Département Lot